Star Wars - Darth Bane: La regola dei due (Darth Bane: Rule of Two) è un romanzo del 2007 scritto da Drew Karpyshyn facente parte dell'Universo espanso di Guerre stellari, pubblicato in Italia nel 2013 da multiplayer.it Edizioni. Il libro è il secondo della serie Darth Bane, incentrata sulla vita dello stesso e della sua creazione della famosa massima Sith: la regola dei due. La serie è ambientata nel periodo della Vecchia Repubblica, 968 anni prima degli eventi del film La minaccia fantasma.

Collegamenti esterni 
 

Libri dell'Universo espanso di Guerre stellari